Hilzing ist der Name folgender Orte:

 Hilzing (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hilzing (Gemeinde Kirchham), Ortschaft der Gemeinde Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich